

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

 François-Adolphe de Bourqueney, (1799 - 1869), diplomate et homme politique français.
 Jean-Marie de Bourqueney, (1964- ), pasteur et écrivain du courant libéral.
 Ferdinand Bourqueney, (1786- ? ), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme